Il doppio femminile dell'UNICEF Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova sono le campionesse in carica, ma la Rodionova ha deciso di non partecipare a questa edizione. La Kudryavtseva ha giocato in coppia con Ol'ga Govorcova, ma ha perso al primo turno contro Raquel Kops-Jones e Abigail Spears. 
Le teste di serie n.4 Barbora Záhlavová-Strýcová e Klára Zakopalová vincono il titolo battendo in finale Dominika Cibulková e Flavia Pennetta 1-6, 6-4, [10-7]

Teste di serie

  Marija Kirilenko /  Monica Niculescu (primo turno, ritirate)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)

  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Klára Zakopalová (campionesse)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2011